endemisch steht 
 in der Biologie für: Vorkommen von Pflanzen oder Tieren ausschließlich in einem begrenzten Gebiet, siehe Endemit
 in der Medizin für: fortwährend gehäufte Fälle einer Krankheit in bestimmter Region oder Population, siehe Endemie

Siehe auch:
 Endemic Bird Area (schützenswerte Lebensräume von Vogelarten)
 endogam (Heiratsregel)
 indigen (Begriffsklärung)
 autochthon (Begriffsklärung)